AFC Champions League är en årlig internationell fotbollsturnering för asiatiska klubblag. Tävlingen arrangeras av Asiens fotbollsförbund och ligavinnaren samt cupmästaren i de 14 högst rankade asiatiska fotbollsligorna får delta.

Vinnaren får delta i VM för klubblag.

Historik 
Tävlingen spelades för första gången 1967 då under namnet Asian Club Championship men lades ner 1971. 1986 återuppstod tävlingen under namnet Asian Champions Cup. Från 2002 heter tävlingen. AFC Champions League och spelas i samma format som Uefa Champions League, bortsett från finalen som i Uefa Champions League spelas över en match på en förutbestämd arena, medan finalen i AFC Champions League spelas som ett hemma- och bortamöte mellan finalisterna.

Finaler 
Vinnarens resultat står först.

Anmärkningslista

Källor

AFC Champions League
Champions League